De tweede etappe van de Ronde van Spanje 2011 werd verreden op 21 augustus 2011. Het was een vlakke rit van La Nucia naar Orihuela die werd verreden over 171 kilometer.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen 

02
Sport in Valencia (autonome gemeenschap)